Радиальный переулок

 Радиальный переулок (Уфа)
 Радиальный переулок (Одесса)